Благодаря популярности Лукиана в византийское время, до нас дошли почти все его произведения. В 182 манускриптах сохранилось 84 сочинения, из которых семь приписаны ему ошибочно, и атрибуция ещё нескольких вызывает сомнения.

Порядок произведений приводится по списку Vaticanus 90 (Γ), дополненному кардиналом Исидором Рутенским.

Знаком [?] отмечены произведения с сомнительной атрибуцией

{| class="wikitable"
|- "
! Греческое название !! Латинское название !! Русское название !! Примечание
|-
|Φάλαρις Α
|Phalaris I
|Фаларид Первый
|Парадоксальная речь в защиту тирана Фаларида
|-
|Φάλαρις Β
|Phalaris II
|Фаларид Второй
|Вторая речь в защиту Фаларида
|-
|Ἱππίας ἢ Βαλανεῖον
|Hippias
|Гиппий, или Бани
|Описание римской бани
|-
|Διόνυσος
|Bacchus
|Дионис
|О походе Диониса в Индию
|-
|Ἡρακλῆς
|Hercules
|Геракл
|О кельтском боге Огмии, отождествляемом с Гераклом
|-
|Περὶ τοῦ Ἡλέκτρου ἢ Κύκνων
|Electrum
|О янтаре, или О лебедях
|О посещении Эридана, где не оказалось ни янтаря, ни лебедей
|-
|Μυίας Ἐγκώμιον
|Muscae Encomium
|Похвала мухе
|Парадоксальный энкомий мухе
|-
|Νιγρίνου Φιλοσοφία
|Nigrinus
|Нигрин
|Диатриба против Рима от лица философа Нигрина
|-
|Δημώνακτος Βίος
|Demonax
|Демонакт
|Жизнеописание киника Демонакта
|-
|Περὶ τοῦ Οἴκου
|De Domo
|О доме
|Описание дома с настенными фресками
|-
|Πατρίδος Ἐγκώμιον
|Patriae Encomium
|Похвала родине
|Риторическое восхваление родины
|-
|[?] Μακρόβιοι
|Macrobii
|Долгожители
|Перечень людей, прославившихся долголетием
|-
|Ἀληθῶν Διηγημάτων Α
|Verae historiae I
|Правдивая история I
|Пародия на греческие романы о необыкновенных путешествиях
|-
|Ἀληθῶν Διηγημάτων Β
|Verae historiae II
|Правдивая история II
|
|-
|Περὶ τοῦ μὴ ῥᾳδίως πιστεύειν Διαβολῇ
|Calumniae non temere credendum
|О том, что нельзя слепо верить клевете
|Предостережение об опасности доверия клевете
|-
|Δίκη Συμφώνων
|Lis Consonantium (Iudicium Vocalium)
|Суд гласных
|Судебная тяжба между буквами сигма и тау
|-
|Συμπόσιον ἢ Λαπίθαι
|Symposium
|Пир, или Лапифы
|Пародия на платоновский Пир
|-
|[?] Ψευδοσοφιστής ἢ Σολοικιστής
|Soloecista
|Лжеученый, или Об ошибках в языке
|О солецизмах
|-
|Κατάπλους ἢ Τύραννος
|Cataplus
|Переправа, или Тиран
|Группа мертвых, в том числе тиран Мегапенф, отправляются в аид.
|-
|Ζεὺς ἐλεγχόμενος
|Jupiter confutatus
|Зевс уличаемый
|Диалог о противоречии между всемогуществом судьбы и волей бога
|-
|Ζεὺς Τραγῳδός
|Jupiter Tragoedus
|Зевс трагический
|Пародия на греческую трагедию — спор стоиков и эпикурейцев о природе богов
|-
|Ὄνειρος ἢ Ἀλεκτρυών
|Gallus
|Сновидение, или Петух
|О преимуществах бедности перед богатством
|-
|Προμηθεύς
|Prometheus
|Прометей, или Кавказ
|Прометей произносит речь в свою защиту
|-
|Ἰκαρομένιππος ἢ Ὑπερνέφελος
|Icaromenippus
|Икароменипп, или Заоблачный полет
|Полет Мениппа на небо
|-
|Τίμων
|Timon
|Тимон, или Мизантроп
|Диалог о Тимоне Афинском
|-
|Χάρων ἢ Ἐπισκοποῦντες
|Charon sive Contemplantes
|Харон, или Наблюдатели
|Диалог между Гермесом и Хароном о тщете человеческого существования
|-
|Βίων Πρᾶσις
|Vitarum auctio
|Продажа жизней
|Зевс устраивает распродажу философов различных школ
|-
|Ἀναβιοῦντες ἢ Ἁλιεύς
|Revivescentes sive Piscator
|Рыбак, или Восставшие из гробов
|Продолжение предыдущего сочинения
|-
|Δὶς κατηγορούμενος
|Bis accusatus sive Tribunalia
|Дважды обвиненный, или Судебное разбирательство
|Защита своего стиля от нападок критиков
|-
|Περὶ Θυσιῶν
|De Sacrificiis
|О жертвоприношениях
|Рассуждение о жертвах с точки зрения киников
|-
|Πρὸς τὸν ἀπαίδευτον καὶ πολλὰ βιβλία ὠνούμενον
|Adversus Indoctum
|Неучу, который покупал много книг
|Диатриба против сирийского библиофила
|-
|Περὶ τοῦ Ἐνυπνίου ἤτοι Βίος Λουκιανοῦ
|Somnium sive Vita Luciani
|Сновидение, или Жизнь Лукиана
|Рассказ о сновидении, после которого Лукиан забросил занятия скульптурой
|-
|Περὶ τοῦ Παρασίτου ὅτι Τέχνη ἡ Παρασιτική
|De Parasito
|Паразит, или О том, что жизнь за чужой счет есть искусство
|Парасит произносит речь о превосходстве своего образа жизни
|-
|Φιλοψευδής ἢ Ἀπιστῶν
|Philopseudes sive Incredulus
|Любители лжи, или Невер
|Критика распространенных суеверий.
|-
|Περὶ τῶν ἐν Μισθῷ συνόντων
|De Mercede conductis
|О философах, состоящих на жаловании
|О греках, состоящих учителями в богатых домах
|-
|Ἀνάχαρσις ἢ Περὶ Γυμνασίων
|Anacharsis
|Анахарсис, или Об упражнении тела
|Диалог между Солоном и Анахарсисом об атлетике
|-
|Μένιππος ἢ Νεκυομαντεία
|Necyomantia
|Менипп, или Путешествие в подземное царство
|Менипп отправляется в аид, чтобы вопросить Тиресия о том, какая философия истинная
|-
|[?] Λούκιος ἢ Ὄνος
|Asinus
|Лукий, или Осёл
|Короткий рассказ о превращении человека в осла (сюжет «Золотого осла» Апулея)
|-
|Περὶ Πένθους
|De Luctu
|О скорби
|Диатриба против киников
|-
|Ῥητόρων Διδάσκαλος
|Rhetorum Praeceptor
|Учитель красноречия
|Сатира на преподавателя риторики
|-
|Ἀλέξανδρος ἢ Ψευδόμαντις
|Alexander
|Александр, или Лжепророк
|Обличение шарлатана Александра из Абонотейха
|-
|Εἰκόνες
|Imagines
|Изображения
|Панегирик гетере Пантее, любовнице императора Луция Вера
|-
|Περὶ τῆς Συρίης Θεοῦ
|De Syria Dea
|О Сирийской богине
|Описание культа богини Атаргатис
|-
|Περὶ Ὀρχήσεως
|De Saltatione
|О пляске
|Защита пантомимы
|-
|Λεξιφάνης
|Lexiphanes
|Лексифан, или Краснобай
|Сатира на претенциозного ритора
|-
|Εὐνοῦχος
|Eunuchus
|Евнух
|Сатира на философов, обучающих за деньги
|-
|Περὶ τῆς Ἀστρολογίας
|De Astrologia
|Об астрологии
|Очерк об астрологии
|-
|[?] Ἔρωτες
|Amores
|Две любви
|Сравнение любви между женщинами и мужчинами
|-
|Ὑπὲρ τῶν Εἰκόνων
|Pro Imaginibus
|В защиту «Изображений»
|Еще один панегирик Пантее
|-
|Ψευδολογιστής ἢ Περὶ τῆς Ἀποφράδος
|Pseudologista
|Лжец, или Что значит «Пагубный»
|Нападки на критика, обвинившего Лукиана в плохом владении аттическим диалектом
|-
|Θεῶν Ἐκκλησία
| Deorum Concilium
|Собрание богов
|Диалог о засорении греческого пантеона иностранными божествами
|-
|Τυραννοκτόνος
|Tyrannicida
|Тираноубийца
|Пародийная речь тираноубийцы, требующего награды
|-
|Ἀποκηρυττόμενος
|Abdicatus
|Лишенный наследства
| Пародийная речь сына, лишенного наследства
|-
|Περὶ τῆς Περεγρίνου Τελευτῆς
|De Morte Peregrini
|О кончине Перегрина
|О самоубийстве киника Перегрина Протея
|-
|Δραπέται
|Fugitivi
|Беглые рабы
|Обличение современных киников
|-
|Τόξαρις ἢ Φιλία
|Toxaris sive Amicitia
|Токсарид, или Дружба
|Диалог между скифом Токсаридом и греком Мнесиппом о дружбе
|-
|[?] Δημοσθένους Ἐγκώμιον
|Demosthenis Encomium
|Похвала Демосфену
|Энкомий Демосфену
|-
|Πῶς δεῖ Ἱστορίαν συγγράφειν
|Quomodo Historia conscribenda sit
|Как следует писать историю
|Критика современных историков
|-
|Περὶ τῶν Διψάδων
|Dipsades
|Жаждни
|Описание змеи дипсы
|-
|Τὰ πρὸς Κρόνον
|Saturnalia
|Сатурналии
|Описание римских Сатурналий
|-
|Ἡρόδοτος ἢ Ἀετίων
|Herodotus
|Геродот, или Аэций
|Рассказ о том, как Геродот и скульптор Аэций Амфиполийский обнародовали свои произведения на Олимпийских играх
|-
|Ζεύξις ἢ Ἀντίοχος
|Zeuxis
|Зевксид, или Антиох
|Анекдоты о художнике Зевксиде и царе Антиохе I
|-
|Ὑπὲρ τοῦ ἐν τῇ Προσαγορεύσει Πταίσματος
|Pro Lapsu inter salutandum
|В оправдание ошибки, допущенной в приветствии
|Лукиан просит прощения у своего покровителя за неправильную форму приветствия
|-
|Ἀπολογία
|Apologia
|Оправдательное письмо
|По поводу сочинения «О философах, состоящих на жаловании»
|-
|Ἁρμονίδης
|Harmonides
|Гармонид|Анекдот о флейтисте Гармониде
|-
|Διάλογος πρὸς Ἡσίοδον
|Hesiodus
|Разговор с Гесиодом|Ирония над пророчествами Гесиода.
|-
|Σκύθης ἢ Πρόξενος
|Scytha
|Скиф, или Проксен|Посещение скифом Токсаридом Афин
|-
|Ποδάγρα
|Podagra
|Подагра|Пародия на греческую трагедию
|-
|Ἑρμότιμος ἢ Περὶ Αἱρέσεων
|Hermotimus
|Гермотим, или О выборе философии|Философский диалог по образцу платоновского
|-
|Πρὸς τὸν εἰπόντα Προμηθεὺς εἶ ἐν λόγοις
|Prometheus es in Verbis
|Тому, кто назвал меня «Прометеем красноречия»|Защита Лукианом своего стиля
|-
|[?] Ἀλκυὼν ἢ Περὶ Μεταμορφώσεων
|Halcyon
|Гальциона, или О превращении|Защита реальности превращений Алкионы
|-
|Πλοῖον ἢ Εὐχαί
|Navigium
|Корабль, или Пожелания|Диалог о желаниях, возникших при виде корабля с зерном
|-
|[?] Ὠκύπους
|Ocypus
|Окип|Пародия на греческую трагедию
|-
|[?] Κυνικός
|Cynicus
|Киник|Диалог с киником
|-
|Νεκρικοὶ Διάλογοι
|Dialogi Mortuorum
|Диалоги в царстве мертвых|30 небольших диалогов в аиде
|-
|Ἐνάλιοι Διάλογοι
|Dialogi Marini
|Морские диалоги|15 коротких диалогов морских богов
|-
|Θεῶν Διάλογοι
|Dialogi Deorum
|Диалоги богов|25 коротких сатирических диалогов между богами
|-
|Ἑταιρικοὶ Διάλογοι
|Dialogi Meretricii
|Диалоги гетер|15 коротких диалогов между гетерами
|-
! colspan="4" |Псевдо-Лукиан
|-
|Ἐπιστολαί
|Epistulae
|Письма|Письма, приписываемые Лукиану
|-
|Φιλόπατρις ἢ Διδασκόμενος
|Philopatris
|Друг отечества, или Поучение|Византийская стилизация X или XI веков
|-
|Χαρίδημος ἢ Περὶ Κάλλους
|Charidemus
|Харидем, или О красоте|Рассуждение об эстетике
|-
|Νέρων
|Nero
|Нерон|О замысле Нерона прорыть Истмийский канал.
|-
|Ἐπιγράμματα
|Epigrammata
|Эпиграммы|Эпиграммы из Греческой антологии, приписываемые Лукиану
|-
|Τιμαρίων ἢ Περὶ τῶν κατ' αὐτὸν Παθημάτων
|Timarion
|Тимарион| Византийская стилизация XII века
|-
! colspan="4" |Не сохранившееся
|-
|Σώστρατος
|Sostratus
|Сострат|Упомянуто Лукианом в «Демонакте»
|}

 Издания 
 Лукиан Самосатский. Сочинения. В 2-х т. — СПб., 2001.
 Lucianus ex recensione Caroli Iacobitz, accedunt scholia auctiora et emendatiora, index et rerum et verborum, vol. 1, vol. 2, vol. 3, vol. 4, Lipsiae supmtum fecit C. F. Koehler, 1836—1841
 Luciani samosatensis opera ex recensione Guilielmi Dindorfii, graece et latine cum indicibus, editio altera emendatior. — Parisiis editoribus Firmin-Didot et sociis, Instituti francici typographis, 1884
 Luciani Opera''. — Oxford University Press, 1972—1987, 4 voll.

Ссылки 
 Lucian of Samosata Project

Лукиан
Произведения Лукиана Самосатского